Olănești ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Băile Olănești, Stadt im Kreis Vâlcea
 Olănești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea

 in der Republik Moldau:
 Olănești (Ștefan Vodă), Gemeinde im Rajon Ștefan Vodă